Ла Месиља има више значења:

 Ла Месиља (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месиља (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Месиља (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Месиља (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Месиља (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месиља, Колонија Хуарез (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месиља, Фелис Мартинез Родригез (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месиља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику